Where Love Has Gone steht für:

 Where Love Has Gone, Roman von Harold Robbins (1962)
 Where Love Has Gone, Originaltitel von Wohin die Liebe führt, amerikanischer Film von Edward Dmytryk (1964)
 Where Love Has Gone (Lied), Song von Jimmy Van Heusen und Sammy Cahn (1964)